Dešná est un toponyme qui peut désigner :

Dešná, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Dešná, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie